Windhagen steht für:

 Windhagen, eine Gemeinde in Rheinland-Pfalz
 Windhagen (Gummersbach), ein Ortsteil der Stadt Gummersbach in Nordrhein-Westfalen
 Windhagen (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Windhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Henning Windhagen (* 1965), deutscher Orthopäde und Unfallchirurg